Ведерфорд има више значења:
 Ведерфорд (Тексас)
 Ведерфорд (Оклахома)